Louis Alloin (1906-1978), homme politique et député français ;
 Richard Alloin, maire (2001-2008) de la commune française de Chambost-Allières ;
 Viviane Alloin, maire (depuis 2001) de la commune française de Sazeret.